Menen peut désigner :
 le nom néerlandais de la commune belge de Menin ;
 l'autre nom du district nauruan de Meneng.

Un patronyme 
 Nithya Menen (1987-), actrice indienne.

Un prénom
 Menen Asfaw (1891-1962), impératrice d’Éthiopie.